Okręty US Navy o nazwie USS "Guam":
 Pierwszy  był kanonierką patrolową w Chinach. Przemianowany na "Wake" w styczniu 1941 i przechwycony przez Japonię w grudniu.
 Drugi  był wielkim krążownikiem. W służbie od 1944 do 1947.
 był okrętem desantowym typu Iwo Jima. W służbie w latach 1965-98.

Guam